Yasuda kan som auktorsförkortning betyda:

 A. Yasuda
 Hironori Yasuda
 Tosiro Yasuda
 Atsushi Yasuda

Robotskapade auktorsförkortningar